«Мумия» () — художественный фильм режиссёра Карла Фройнда снятый в 1932 году. Сценарий к фильму был написан Джоном Л. Балдерстоном на основе повести Нины Уилкокс Патнем и Ричарда Шайера. Является первым фильмом о мумии в линейке фильмов ужасов студии Universal. Главные роли исполнили Борис Карлофф, Зита Йоханн и Эдвард Ван Слоун.

Фильм рассказывает о мумии Имхотепе, которого обнаружила команда археологов и случайно вернула к жизни, прочитав заклинания на древнем свитке. Имхотеп переодевается в современную одежду и ищет свою возлюбленную, которая по его мнению переродилась в теле современной женщины.

Сюжет 
В 1921 году археологическая экспедиция Британского Музея под руководством сэра Джозефа Уэмпла (Артур Байрон) обнаруживает в Египте саркофаг с мумией жреца Имхотепа и закрытый ящик, на котором написано предупреждение о проклятии тому, кто откроет его. Каирский врач и мистик доктор Мюллер (Эдвард Ван Слоун) уговаривает Уэмпла не идти против древней магии. Ральф (Брэмвэлл Флетчер), молодой ассистент Уэмпла, вскрывает ящик и успевает переписать первые фразы древнего папируса Тота, которым, по преданию, Исида оживила Осириса. Прочтения даже части текста оказывается достаточно, чтобы Имхотеп ожил, похитил папирус и сбежал. Проклятие сбывается — увидев ожившую мумию, Ральф сходит с ума.В 1932 году другая экспедиция Британского Музея, участником которой является Фрэнк, сын Джозефа Уэмпла (Дэвид Мэннерс), получает от местного богатого историка-любителя Ардет-Бея (Борис Карлофф) указание на место, где может быть найдена гробница принцессы Анхесенамон. Гробница действительно найдена, она запечатана магической печатью Семи Шакалов и не разграблена. Археологи с триумфом передают найденные сокровища и мумию принцессы в Каирский Музей, где открывается специальная экспозиция.

После закрытия музея возле витрины с телом Анхесенамон остаётся Ардет-Бей (на самом деле он — оживший Имхотеп), который разворачивает папирус Тота и начинает «звать душу» принцессы. На этот зов откликается Хелен Гровенор (Зита Йоханн), дочь губернатора Судана и египтянки из древнего рода. Она входит в транс и, покинув великосветский бал, едет на такси к Каирскому Музею. В это время охранник музея обнаруживает Ардет-Бея возле мумии, пытается вызвать подмогу, но умирает, успев лишь вырвать у Ардет-Бея папирус. Поднята тревога; Ардет-Бей исчезает, а папирус Тота попадает в руки к Джозефу Уэмплу.

Хелен под действием заклинания приезжает к музею, однако двери заперты, и Хелен тут же на крыльце лишается чувств. Фрэнк, его отец и доктор Мюллер отвозят её в дом к Уэмплам. Оставаясь без сознания, Хелен произносит несколько фраз на древнеегипетском, называя имена Имхотепа и Анхесенамон. Джозеф Уэмпл и доктор Мюллер заключают, что она одержима древним заклятием, связывают это с находкой папируса и догадываются, что именно произошло с мумией Имхотепа десять лет назад.

Хелен приходит в себя и они с Фрэнком мгновенно влюбляются друг в друга. Однако вскоре в доме появляется Ардет-Бей, который узнает в Хелен новое воплощение Анхесенамон и пытается завладеть её сознанием. Его попытку пресекают Джозеф Уэмпл и доктор Мюллер. Ардет-Бей вынужден уйти. Доктор Мюллер даёт Фрэнку, за жизнь которого он особенно беспокоится, древний талисман Изиды, оберегающий от злого колдовства. Хелен, которая обессилена борьбой с чарами Ардет-Бея, вынуждена остаться в доме Уэмплов.

Профессор Уэмпл пытается сжечь папирус Тота, но заклинание Ардет-Бея убивает его. Папирус Тота снова оказывается у Ардет-Бея, который призывает к себе Хелен и показывает ей в магическом зеркале историю об Имхотепе и Анхесенамон. Хелен возвращается домой — Ардет-Бею нужно время, чтобы подготовить обряд переноса души Анхесенамон в тело Хелен. Вскоре он снова начинает призывать девушку к себе — на этот раз для того, чтобы совершить обряд. Фрэнк сначала пытается удержать Хелен, но доктор Мюллер уговаривает его отпустить её, чтобы узнать, где находится Имхотеп и застать его врасплох.

Заклинание Имхотепа едва не убивает Фрэнка, но тот успевает защититься амулетом и всего лишь теряет сознание. Хелен одна уходит к Ардет-Бею; тот пробуждает в ней душу Анхесенамон, ведёт в музей и убеждает добровольно принять ритуальную смерть на алтаре, чтобы он мог с помощью папируса Тота вернуть её к жизни в бессмертном теле — сделать ожившей мумией, такой же, как и он сам. Для того, чтобы «освободить душу» Анхесенамон, он сжигает мумию своей возлюбленной. Хелен не хочет умирать, однако обратного пути у Имхотепа уже нет. Для того, чтобы вернуть Анхесенамон, он должен убить Хелен, и он готов сделать это во что бы то ни стало.

В этот момент в Музей врываются Фрэнк Уэмпл и доктор Мюллер. Имхотеп пытается одолеть их, однако амулет оберегает англичан от его заклинаний. Хелен-Анхесенамон взывает к древней магии Египта и обращает на Имхотепа гнев Старых Богов. Статуя Исиды поднимает жезл. Проклятый папирус пылает на алтаре. Имхотеп умирает.

Команда

Производство

Подготовка 
4 ноября 1922 года британским археологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Джорджем Карнарвоном была обнаружена гробница Тутанхамона. Открытие гробницы стало одним из крупнейших событий в истории египтологии и мировой археологии. А скоропостижная смерть лорда Карнарвона способствовала распространению легенды о «проклятии фараонов». Продюсер Карл Леммле-младший, на которого «проклятие фараонов» произвело большое впечатление, дал поручение сценаристу Ричарду Шайеру найти роман, который послужил бы основой для серии фильмов ужасов на египетскую тематику, как это уже было с «Дракулой» и «Франкенштейном». Шайер не смог найти ни одного романа для адаптации, хотя финальный сюжет фильма отдаленно напоминает рассказ Артура Конан Дойла «Перстень Тота» 1890 года. Шайер и писатель Нина Уилкокс Патнэм ранее узнали о знаменитом мистике и авантюристе Алессандро Калиостро и написали девятистраничный текст под названием «Калиостро» («Cagliostro»). Их история происходила в Сан-Франциско и рассказывала о 3000-летнем маге, который поддерживал жизнь благодаря специальным нитратам. Леммле-младший был доволен этим наброском и потому нанял Джона Л. Балдерстона для переработки его в сценарий. Балдерстон уже работал над сценариями «Дракулы» и «Франкештейна», а также освещал открытие гробницы Тутанхамона для газеты New York World, когда ещё был журналистом, поэтому он был прекрасно осведомлен о раскопках знаменитой гробницы. Балдерстон перенес историю в Египет и переименовал фильм. Главному персонажу дал имя Имхотеп в честь древнеегипетского архитектора, мудреца, и астролога. Джон Л. Балдерстон также изменил историю, он ушёл от мести всем женщинам, которые были похожи на бывшую любовницу главного героя, на историю, в которой главный герой полон решимости возродить свою старую любовь, в теле похожей на неё девушки, при помощи заклинания Свитка Тота.

Создание 
Фильм был снят в штате Калифорния. Съемки проходили в пустыне Мохаве, которая занимает большую часть Южной Калифорнии, в Государственном парке Red Rock Canyon и павильонах студии Universal.

Фильм стал режиссёрским дебютом Карла Фройнда, оператора, который работал с камерой на съемках в том числе таких немецких фильмов, как «Голем» и «Метрополис», а после переезда в США — «На западном фронте без перемен» и «Дракула».

Грим для роли Имхотепа разрабатывал Джек Пирс. Тщательное наложение грима для съемок крупных планов занимало у него и Бориса Карлоффа до восьми часов в день.

Эпизод воспоминаний Имхотепа о событиях древности намеренно снят в манере немого кино — без реплик, с характерной выразительной жестикуляцией и мимикой персонажей и даже слегка изменённой скоростью съемки. В первоначальном варианте фильма был большой эпизод, показывавший цепочку реинкарнаций Анхесенамон в разные эпохи истории. Этот материал был целиком удален из прокатной версии фильма по требованию цензуры и считается утраченным. Единственным остатком этого эпизода является упоминание в титрах так и не появляющегося на экране Генри Виктора в роли «саксонского воина».

Некоторые ситуации и мизансцены фильма почти точно имитируют ситуации и мизансцены фильма «Дракула» — первого сверхпопулярного звукового фильма ужасов студии Universal.

Продолжения и ремейки 
В 1940-х годах были сделаны несколько прямых и косвенных продолжений и ремейков этого фильма:
 «Рука мумии» (The Mummy’s Hand, 1940)
 «Гробница мумии» (The Mummy’s Tomb, 1942)
 «Призрак мумии» (The Mummy’s Ghost, 1944)
 «Проклятие мумии» (The Mummy’s Curse, 1944)
 Поставленный Теренсом Фишером британский ремейк «Мумия», на русском выходил также под названием «Проклятие фараонов») по сюжету гораздо ближе к сиквелу «Рука мумии», чем к оригинальному фильму.
 Фильм Стивена Соммерса «Мумия» достаточно верен сюжетной идее исходного фильма, хотя по событийному ряду и интонации ушёл от него очень далеко.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Мумия (серия фильмов, 1932)
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1932 года
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы о реинкарнации
Фильмы США 1932 года
Фильмы о мумиях
Чёрно-белые фильмы ужасов